El Torneig de Quebec 2009, també conegut com a Bell Challenge 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista de moqueta que pertany als International tournaments de la WTA. La 17a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 20 de setembre de 2009 al PEPS sport complex de la Ciutat de Quebec, Canadà.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení

Enllaços externs 
 Web oficial 

2009
WTA Tour 2009